Мусей может означать:
 Мусей — в древнегреческой мифологии певец, поэт и герой.
 Мусей Грамматик (конец V — начало VI вв. н. э.) — древнегреческий поэт.

См. также 
 Александрийский мусейон
 Музей
 Музы
 Мусейон (Москва)
 Холм Филопаппа